Мужская национальная сборная Израиля по софтболу — представляет Израиль на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Израильская ассоциация софтбола ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

См. также 
 Женская сборная Израиля по софтболу

Ссылки 
  (Израильская ассоциация софтбола, официальный сайт)
 
 
 
 

Израиль
Софтбол в Израиле
Софтбол мужская